De Grand Prix-wegrace van Qatar 2013 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2013. De race werd verreden op 7 april 2013 op het Losail International Circuit nabij Doha, Qatar. De races werden 's avonds verreden.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2013
Qatar